Премия Боуэра — приз, вручаемый с 1990 года Институтом Франклина (г. Филадельфии, штат Пенсильвания, США). Присуждается в номинациях за выдающийся вклад в развитие науки и за лидерство в бизнесе. Награда в номинации за выдающийся вклад в развитие науки включает в себя золотую медаль и 250 тысяч долларов США.

Лауреаты

За развитие науки

За лидерство в бизнесе

Ссылки 
 Лауреаты премий

Примечания 

Бауэра
Списки лауреатов премий